Хаты́рка — село в Анадырском районе Чукотского автономного округа России. Образует сельское поселение Хатырка.

Название села произошло от , что переводится как «сухое, истощённое место» (от  «сохнуть»).

Географическое положение 
Расположено вблизи устья реки Хатырка, недалеко от побережья Берингова моря. Расстояние до окружного центра составляет 320 км.

Является самым южным поселением на Чукотке.

Население 

В Хатырке проживали последние представители исчезающего народа — кереки.

Описание села 
Хатырка — национальное село, застроено одно- и двухэтажными домами. Здесь есть новая средняя школа-интернат, детский сад, участковая больница, дом культуры, библиотека, почта, узел связи, магазин, пекарня.

Пассажирское сообщение с Анадырем осуществляется вертолётом с периодичностью 1-2 раза в месяц.

Улицы села: Кергитагина, Набережная, Озерная, Речная, Рылькеу, Советская, Центральная, Школьная.

Экономика 
Основное занятие жителей села — животноводство, оленеводческие бригады пасут оленей на пастбищах в окрестностях села выше по реке. Здесь базируется муниципальное сельхозпредприятие «Хатырское». Получило развитие рыболовство и морской зверобойный промысел, действует рыбоперерабатывающий цех. В 2011 году был запущен новый убойный комплекс.

Электроснабжение села обеспечивается местной дизельной электростанцией мощностью 3.2 МВт.

Примечания

Ссылки 
 Село на сайте Чукотизбиркома
 
 Фоторепортаж о посещении села

Населённые пункты Анадырского района